Пахон — месяц древнеегипетского и александрийского календаря (март — апрель), упоминаемый в Библии ().
 Пахон, Мариана (род. 1991) — колумбийская велогонщица, олимпийская чемпионка (2012).